Partnachplatz (München), een plein in München
Partnachplatz (metrostation), een station van de metro van München